KSH – Kodeks spółek handlowych
 ksh – Korn shell